Wolf Bickel (ur. 1942) – niemiecki astronom amator. W latach 1995–2017 odkrył 862 planetoidy. Obserwacji dokonywał w swoim prywatnym obserwatorium w pobliżu Bergisch Gladbach.

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (4324) Bickel. Odkrytą przez siebie planetoidę (12564) Ikeller nazwał na cześć swojej żony, Ingeborg Bickel-Keller.


Odkryte planetoidy (750 z 862)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemieccy astronomowie XX wieku
Niemieccy astronomowie XXI wieku
Niemieccy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1942